Топольское — название населённых пунктов на Украине:

 Топольское () — село в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области.
 Топольское () — село в Изюмском районе Харьковской области.